CommuniGate Pro — серверная платформа,объединяющая широкий спектр различных видов коммуникационных возможностей по принципу "всё в одном ядре": почта, календари, заметки, управление задачами, чаты, телефония, корпоративное облако, контакт-центр, а также общий доступ к контактам и корпоративному контенту. Программное обеспечение CommuniGate Pro поддерживает различные операционные системы и работает как в сетях IPv4, так и IPv6.

Производитель — компания CommuniGate Systems, основана в 1991 году под наименованием «Stalker Software» россиянином Владимиром Бутенко,  офисы находятся в городе Москва (Россия),  Берлин (Германия).

Особенности 
Платформа не использует реляционные системы управления базами данных, которые являются основной причиной сбоев в других почтовых системах. Программная реализация монолитная, сервер выполнен как единое многопоточное приложение, подключаемые сценарные модули не используются. Реализована интеграция с Active Directory, встроен собственный прокси-сервер. Кластерные конфигурации могут работать в режиме «активный — активный». Сторонние программы могут взаимодействовать с платформой через API.

Поддерживает протоколы XIMSS, SMTP, SIP, WebRTC, XMPP, SMPP, IMAP, POP и RPOP, FTP, WebDAV, LDAP, SNMP.

С платформой поставляется собственный клиент Pronto!, реализованный в альтернативах на Flash и HTML5 и работающий в том числе на мобильных устройствах. Большинство клиентов систем групповой работы и почтовых программ могут работать с платформой по поддерживаемым сервером протоколам.

Награды 
В 2005 и 2006 годах выбрана «продуктом года» американским изданием «Internet Telephony, в 2006 году Linux Journal присвоил CommuniGate Pro награду «Выбор редакции». В 2007 году — «продукт года» в номинации «коммуникационные решения» по версии Technology Marketing Corporation (TMC).

В России 
На базе кластерной платформы CommuniGate Pro построена первая российская сеть IP-телефонии оператора Sipnet. Благодаря использованию технологий CommuniGate Pro, абонентам предоставлена возможность самостоятельно управлять маршрутизацией своих вызовов по соотношению цены и качества.

В ноябре 2006 году программно-аппаратный комплекс на базе универсального коммуникационного сервера CommuniGate Pro и оборудования фирмы Kraftway сертифицирован в России для передачи голосовой информации в сети передачи данных по протоколу SIP. Комплекс производится компанией «Эмби» и представлен несколькими моделями для различных операционных систем и процессоров.

В 2014 году сообщалось о начале внедрения платформы для 250 тыс. рабочих мест в Российских железных дорогах.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт производителя — CommuniGate Systems
https://www.communigate.ru/ Текущий адрес сайта на 2020-03-11.

Groupware
Почтовые серверы
IP-телефония
XMPP-серверы
Единый реестр российского ПО